Вальдашафф () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Ашаффенбург. Население составляет 3955 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 6,60 км². Официальный код — 09 6 71 156.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии